Тамара може бити:

 Тамара (име)
 Тамара (библијска личност)
 Тамара (грузијска краљица)